Bavel ist ein Ortsteil der Gemeinde Breda in der niederländischen Provinz Noord-Brabant.

Bavel ist der Familienname folgender Personen:

 Bas van Bavel (* 1964), niederländischer Wirtschaftshistoriker
 Tarsicius Jan van Bavel (1923–2007), niederländischer römisch-katholischer Theologe